Лосевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лосевка — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Лосевка — деревня в Березинском районе Минской области.
 Лосевка — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Лосевка — прежнее, до 2007 г., название аула Богенбай би Зерендинского района Акмолинской области.

Россия 
 Лосевка — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Лосёвка — хутор в Погарском районе Брянской области.
 Лосевка — деревня в Кимрском районе Тверской области.

Украина 
 Лосевка (быв. Пролетарское) — село в Волчанском районе Харьковской области.
 Лосевка — село в Семёновском районе Черниговской области.

См. также 
 Лосевка — река в Ленинградской области;
 Лосевка — река в Приморском крае.